Барио Сегундо има више значења:

 Барио Сегундо (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Барио Сегундо (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику